Vänstern kan syfta på:

Politik
 Politisk vänster –  en kategorisering av politiska partier
 Andra kammarens vänster –  en kortlivad partigrupp med liberal tendens under 1886 års riksdag
 Vänsterpartiet – ett socialistiskt politiskt parti i Sverige

Geografi

 Vänstern, Småland, sjö i Tranås kommun i Småland,  (3,22 km²)
 Stora Vänstern, sjö i Motala kommun i Östergötland,  (1,28 km²)
 Lilla Vänstern, sjö i Motala kommun i Östergötland,  (24,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn